Waiting for Hubby – cortometraggio del 1897 prodotto dall'American Mutoscope Company
 Waiting for Hubby – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser